Saramäki steht für:

 Saramäki (Turku), ein Stadtteil von Turku, Finnland

Saramäki ist der Familienname folgender Personen:

 Tapio Saramäki (* 1953), finnischer Pionier der digitalen Signalverarbeitung (DSP)